Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия — крупнейшее высшее аграрное учебное заведение Приволжского федерального округа, расположенное в Нижнем Новгороде на проспекте Гагарина, д. 97.

История 
НГСХА была создана в 1930 году на базе выделенных из состава Нижегородского государственного университета факультетов агробиологического блока. Вначале Горьковский сельскохозяйственный институт базировался в здании бывшей духовной семинарии на площади Минина и Пожарского.

В 1941 г. Горьковский сельскохозяйственный институт являлся вузом Наркомзема СССР и имел почтовый адрес: город Горький, Советская площадь, дом № 7.

После Великой Отечественной войны была выделена территория для постройки комплекса учебных корпусов, общежитий и жилья для сотрудников на Арзамасском тракте.

За свою историю академия подготовила свыше 30 000 специалистов сельского хозяйства (агрономов, ветеринаров, инженеров-механизаторов и т. д.). Шестеро выпускников были удостоены звания Героя Социалистического Труда.

В настоящее время в НГСХА работают 7  Заслуженных деятелей науки Российской Федерации, 2  Заслуженных работника высшего образования РФ, 56  Почётных работников высшего профессионального образования РФ и 9 Заслуженных специалистов России, 62 профессора, доктора наук, из которых 18 академиков и членов-корреспондентов отраслевых академий наук, 174 доцента, кандидата наук, 150 преподавателей и мастеров производственного обучения.

Факультеты 

 Агрономический
 Почвоведения, агрохимии и агроэкологии
 Ветеринарный
 Лесного хозяйства
 Зооинженерный
 Инженерный
 Факультет перерабатывающих технологий

НГСХА в настоящее время 
В настоящее время в вузе обучается 6030 (очная форма обучения — 2567, заочная форма обучения — 3463) студентов на 7 факультетах по 12 направлениям подготовки бакалавров: «Технология производства и переработки с.-х. продукции», «Агрономия», «Землеустройство и кадастры», «Водные биоресурсы и аквакультура», «Товароведение», «Агрохимия и агропочвоведение», «Агроэкология», «Лесное дело», «Агроинженерия», «Менеджмент» и «Экономика», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», и специальности «Ветеринария».

Практические занятия проводятся в учебном хозяйстве академии, филиалах кафедр, ипподроме, молочных заводах и мясокомбинатах. Студенты проходят стажировки на ведущих заводах России и Европы.

На кафедрах действуют студенческие научные кружки. Студенты академии принимают активное участие в олимпиадах, конференциях Всероссийского и международного уровня, по результатам которых они награждаются дипломами 1 и 2 степени. Студенты инженерного факультета НГСХА в 2012 году стали победителями Всероссийской студенческой олимпиады по специальности «Механизация сельского хозяйства».

Студенты участвуют в спортивных соревнованиях, где побеждают и занимают призовые места, достойно представляя свою академию. В 2009, 2010 и 2011 годах академия была награждена «Кубком губернатора» за 1 место в межвузовском студенческом многоборье.

По окончании Вуза выпускникам выдается диплом государственного образца.

Студентам предоставляется возможность получения второго высшего образования. Уже несколько лет лучшие выпускники факультетов проходят переподготовку по областной программе «Подготовка резерва управленческих кадров для организаций АПК Нижегородской области» с получением диплома государственного образца.

В октябре 2012 года на должность ректора избран сопредседатель экспертного совета по развитию агропромышленного комплекса в Приволжском федеральном округе, доктор биологических наук, профессор Александр Геннадьевич Самоделкин. В этой должности он проработал до 22 февраля 2019 года. Временно исполняющим обязанности ректора был назначен бывший декан факультета заочного образования НГСХА и профессор кафедры технологии хранения и переработки продукции растениеводства Жезлов Александр Станиславович.С 27 сентября 2019 временное исполнение обязанностей ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» возложено на Ясникова Сергея Валентиновича.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НГСХА
 Портфолио статей о Нижегородской ГСХА

Нижегородская сельскохозяйственная академия